Le coup Raichenbach désigne deux combinaisons différentes du jeu de dames qui doivent leur nom à l'ancien et multiple champion du monde français Maurice Raichenbach.

En partie classique 

Le « coup Raichenbach » fait référence à une partie jouée en août 1936 lors du match mondial entre le Franco-Polonais Maurice Raichenbach et le Néerlandais Jan Hendrik Vos. 
Important en partie classique lorsque l'adversaire occupe la case 25, ce coup permet souvent de déborder sur la grande aile adverse. Cette combinaison nécessite le trèfle 35, 40, 45 et les deux pions 28 et 33. Le principe est de faire faire une promenade au pion 24 par l'offre 33-29, puis de réaliser un coup direct avec le pion adverse 25. Voir animation.

Raichenbach ou trombone 
Le « coup Raichenbach » désigne par ailleurs, pour certains auteurs, une variante du coup du trombone ; variante qui utilise un envoi en lunette fermée puis déclenche la rafle à partir de la diagonale voisine. Pour d'autres auteurs, c'est tout ce mécanisme qui caractérise le coup du trombone. La partie historique fut jouée en janvier 1939 face à Telling.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Notes et références 

Raichenbach